Het tennistoernooi Australian Open werd in 2016 bij de mannen voor de 104e keer gehouden. Zij speelden in het enkelspel van 18 tot en met 31 januari.

De titelverdediger was de Serviër Novak Đoković. Hij wist zijn titel te prolongeren door in de finale de Schot Andy Murray in drie sets te verslaan (6-1, 7-5, 7-6). Het was Đoković' zesde zege in Melbourne (zijn vijfde in zes jaar) en zijn elfde grandslamtitel in totaal.

Geplaatste spelers

Belgen en Nederlanders

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Laatste acht

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 
  Toernooischema Australian Open

Australian Open
ITF-toernooi in 2016